Edward Baines kan syfta på bland andra:

* Edward Baines (1774–1848), engelsk tidningsman och politiker
 Edward Baines (1800–1890), engelsk tidningsman och politiker